Maiano ima više značenja:
 Maiano, Caserta
 Maiano, Firenze
 Maiano, Lodi